Apluda (grassenfamilie), een geslacht van planten uit de grassenfamilie
 Apluda (vlinders), een geslacht van slakrupsvlinders